Chrysovitsa, ville grecque du nome d'Étolie-Acarnanie
 Chrysovitsa, ville grecque du nome d'Ioannina
 Kato Chrysovitsa, bourg de la municipalité d'Astakós dans le Nome d'Étolie-Acarnanie.